Calderara ist der Name von
 Antonio Calderara (1903–1978), italienischer Maler, Zeichner und Lithograf
 Mario Calderara (1879–1944), italienischer Flugpionier
 Calderara & Bankmann (abgekürzt „Caba“ genannt), Wiener Parfümerie- und Seifenfabrik